Alegra-campo (ou legacão) é o nome comum de diversas plantas com flor, entre as quais:
Semele androgyna — endémica dos arquipélagos da Madeira e Canária;
Smilax aspera — uma pequena liana presente nos bosques mediterrânicos do sul da Península Ibérica.

Desambiguação